The Neptunes — американская продюсерская команда. Специализируется на хип-хопе и фанке, а также гибридах между ними. Владельцы лейбла Star Trak и
обладатели трех премий «Грэмми» (в том числе как лучшие продюсеры года).

The Neptunes представляют собой дуэт Чада Хьюго (Chad Hugo) и Фаррела Уильямса (Pharrell Williams). В момент своего создания в 1990 году это был хип-хоп-квартет, затем сузившийся до рамок трио, которое существует и в настоящее время под названием N.E.R.D. Двое из участников N.E.R.D. — Хьюго и Фаррел — сохранили название The Neptunes для обозначения своего продюсерского дуэта.

Излюбленное направление аранжировки The Neptunes — беспримесный и бескомпромиссный электронный фанк, замешанный на наследии Принса. Они привнесли в популярную музыку восточные напевы, экзотические приемы перкуссии и футуристические звуковые эффекты, создающие иллюзию простора. Хотя именно они ответственны за практически все записи певицы Келис и хип-хоп-дуэта Clipse, предпочитают работать с исполнителями разных направлений и жанров.

На первых порах Чад и Фаррел сотрудничали с королём «нью джек свинга» Тедди Райли; написанная ими композиция «Rump Shaker» дошла в 1992 г. до второго места в Billboard Hot 100. Пиком популярности The Neptunes был 2004 год, когда аранжированная ими «Hollaback Girl» Гвен Стефани стала самой продаваемой записью года в США. Расценки на осуществление записи у The Neptunes колеблются от 250 000 до 500 000 долларов.

Наиболее значительные работы 

 2001 — «I’m a Slave 4 U» и «Boys» (Бритни Спирс)
 2001 — «Girlfriend» (’N Sync)
 2001 — «Nookie» и «N 2gether Now» (Limp Bizkit)
 2001 — «You Don’t Have to Call» (Ашер Реймонд)
 2002 — «Hot in Herre» (Nelly)
 2002 — «Rock Your Body» и «Senorita» (Джастин Тимберлейк)
 2002 — «Work It Out» (Бейонсе)
 2002 — «Excuse Me Miss» (Jay-Z)
 2002 — «Beautiful» (Snoop Dogg)
 2002 — «Frontin'» (Фаррелл Уильямс) при участии (Jay-Z)
 2003 — «Milkshake» (Келис)
 2004 — «Drop It Like It’s Hot» (Snoop Dogg)
 2004 — «Let’s Get Blown» (Snoop Dogg)
 2004 — «Hollaback Girl» (Гвен Стефани)
 2005 — «Say Somethin’» (Мэрайя Кэри)
 2006 — «Moneymaker» (Ludacris)
 2006 — «Yummy» (Гвен Стефани)
 2006 — «Wind It Up» (Гвен Стефани)
 2006 — «Vato» (Snoop Dogg) при участии (B-Real)
 2008 — «Give It 2 Me» (Мадонна)

Ссылки 
 Recording The Neptunes: The Neptunes раскрывают секреты своего звучания

Музыкальные коллективы из Виргинии
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Продюсеры Мадонны